Силино — топоним в России:

 Силино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
Силино — деревня в Мещовском район Калужской области.
 Силино — село в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Силино — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Силино — деревня в Приозерском районе Ленинградской области.
Силино — село в Ардатовском районе Мордовии.
Силино — район и внутригородское муниципальное образование в Москве.
 Силино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Силино — деревня в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Силино — село в Шатковском районе Нижегородской области.
 Силино — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Силино — деревня в Куркинском районе Тульской области.

См. также 
 Силин